Die FIA-Formel-2-Meisterschaft 2022 der Automobilrennserie für Formel-Rennwagen ist die sechste Saison der FIA-Formel-2-Meisterschaft als FIA-Meisterschaft und die achtzehnte Saison der Rennserie (inkl. der Jahre als GP2-Serie) insgesamt.

Änderungen 2022

Sportliches Reglement 
Nachdem das Wochenend-Format in der vergangenen Saison auf drei Rennen pro Lauf geändert wurde, wird diese Änderung für die kommende Saison zurückgenommen. So werden wie in den Jahren davor zwei Rennen pro Rennwochenende stattfinden. Freitags finden ein freies Training sowie das Qualifying statt und am Samstag sowie am Sonntag wird jeweils ein Rennen abgehalten. Die Startaufstellung für das Hauptrennen am Sonntag wird durch das Qualifying bestimmt, während für das Sprintrennen am Samstag die ersten zehn Plätze des Qualifyings gestürzt werden.

Ebenfalls geändert wurde das Punkteschema. So erhält ab der Saison 2022 der Fahrer, welcher im Hauptrennen auf der Pole-Position steht, zwei Punkte. Der Fahrer, welcher die schnellste Rundenzeit pro Rennen hinlegt, erzielt einen Bonuspunkt, sofern er unter den ersten zehn klassifizierten Fahrern das Rennen beendet. Die Punkteverteilung für das Hauptrennen bleibt unverändert, während für das Sprintrennen ein neuer Punkteschlüssel existiert. So bekommen die ersten Acht des Rennens 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2 bzw. 1 Punkt(e).

Teams 
Mit Ausnahme von HWA Racelab werden alle Teams aus dem Vorjahr weiter in der Formel 2 bleiben. Den verbliebenen Platz für das deutsche Motorsportteam nimmt der niederländische Rennstall Van Amersfoort Racing wahr.

Strecken 
Erstmals seit Gründung der Rennserie wird die Formel-2-Meisterschaft ein Rennwochenende in Imola sowie in Zandvoort abhalten.

Aufgrund des russischen Überfalls auf die Ukraine wurde das für den 24. und 25. September geplante Rennwochenende in Sotschi aus dem Kalender gestrichen.

Teams und Fahrer 
Alle Teams und Fahrer verwenden das Dallara-Chassis F2 2018, V6-Turbomotoren von Renault-Mecachrome und Reifen von Pirelli. Zahlreiche Fahrer gehören zudem einem Nachwuchsprogramm eines Formel-1-Rennstalls an und sind dort teilweise auch als Test- und Ersatzfahrer aktiv.

Anmerkungen

Rennkalender 
Die erste Version des Rennkalenders wurde am 15. Oktober 2021 veröffentlicht. Es sollten 14 Rennwochenenden stattfinden, alle Rennwochenenden befinden sich im Rahmenprogramm der Formel 1.

Das für den 24. und 25. September geplante Rennwochenende in Sotschi wurde aufgrund des russischen Überfalls auf die Ukraine aus dem Kalender gestrichen. Am 18. Mai 2022 wurde ein zusätzliches Rennwochenende in Le Castellet am 23./24. Juli hinzugefügt.

Wertung

Punktesystem 
Beim Hauptrennen (HAU) bekommen die ersten Zehn des Rennens 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 bzw. 1 Punkt(e). Beim Sprintrennen (SPR) erhalten die ersten Acht des Rennens 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2 bzw. 1 Punkt(e). Zusätzlich erhält der Gewinner des Qualifyings, der im Hauptrennen von der Pole-Position startet, zwei Punkte. Der Fahrer, der von den ersten zehn klassifizierten Fahrern die schnellste Rennrunde erzielt, erhält einen Punkt.

Fahrerwertung

Teamwertung

Weblinks 

 Offizielle Website der FIA-Formel-2-Meisterschaft (englisch)

Einzelnachweise 

2022
Motorsportsaison 2022